Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 17 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Masters s'est disputé à New York du 17 au .

En l'absence de Chris Evert, l'épreuve de simple voit s'imposer Tracy Austin face à Martina Navrátilová en finale, soit le résultat inverse de l'édition 1979. Elle décroche à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Billie Jean King et Martina Navrátilová, les favorites, remportent le double dames.

Fonctionnement de l'épreuve 
L'épreuve de simple se dispute selon les modalités dites du « round robin ». Séparées en deux poules de quatre joueuses, la meilleure de chacune est qualifiée directement pour les demi-finales ; les  et  de chaque poule doivent, quant à elles, s'affronter au cours d'une phase éliminatoire, les deux gagnantes se hissant à leur tour dans le dernier carré.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1980
Masters
Tennis aux États-Unis en 1980
Masters
Tennis en mars 1980